Osoby o tym nazwisku:
 Oleg Czurkin – radziecki animator i reżyser filmów animowanych.
 Witalij Czurkin – radziecki i rosyjski dyplomata.